Die 87. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 1. bis 3. März 2019 in Wetzlar in der Rittal Arena vor insgesamt 3.300 Zuschauern statt.

Erneut verteidigte Timo Boll seinen Titel im Einzel, er gewann das Endspiel gegen Patrick Franziska. Auch der Doppelwettbewerb der Herren sah mit Benedikt Duda/Dang Qiu eine Titelverteidigung. Im Damendoppel siegten Nina Mittelham/Franziska Schreiner, im Dameneinzel Nina Mittelham. Erstmals seit 2006 wurde wieder ein Mixedwettbewerb ausgetragen. Hier wurden Patrick Franziska/Petrissa Solja Deutscher Meister.

Es fehlten Han Ying wegen Krankheit und Dimitrij Ovtcharov wegen zu vieler internationaler Verpflichtungen.

Timo Bolls Abschied 
Im Mittelpunkt stand Timo Boll. Seit 1997 wurde er zum 13. Mal Deutscher Meister im Einzel. Das ist Record. Neun Einzeltitel holten bisher Eberhard Schöler, Conny Freundorfer und Nicole Struse. Nun erklärte Timo Boll, dass er in Zukunft nicht mehr bei Deutschen Meisterschaften antreten werde und begründete das mit wachsenden internationalen Termindruck und seinem Alter.

Spielsystem 
Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nahmen im Einzel 48 Aktive teil. 16 Aktive waren gesetzt und starteten deshalb direkt in den K.-o.-Runden. Weitere 32 Aktive traten in acht Vorgruppen mit jeweils vier Teilnehmern an im System Jeder gegen Jeden. Die jeweils beiden Tabellenersten, also insgesamt 16 Aktive, qualifizierten sich für die K.-o.-Runden, die also mit einem 32er Feld startete. Bei den Herren kamen noch die Gruppendritten Thomas Pellny, Frederik Spreckelsen und Johann Koschmiede in die Hauptrunden, da vermutlich durch Absagen Plätze frei wurden.

Im K.-o.-System wurden die Einzel mit 4 Gewinnsätzen und die Doppel und Mixed mit 3 Gewinnsätzen durchgeführt.

Wissenswertes 
 Kristin Lang gewann seit 2000 bisher insgesamt 26 Medaillen.
 Im Einzel und im Doppel kämpften die Brüder Ricardo und Gianluca Walther gegeneinander. In beiden Matches behielt Ricardo die Oberhand.
 Bei den Herren waren vier Abwehrspieler vertreten: Ruwen Filus, Florian Bluhm, Daniel Kleinert und Dominik Jonack. Abwehrspielerinnen waren nicht am Start.
 Jüngste Spielerin war Annett Kaufmann (12 Jahre), jüngster Spieler Mike Hollo.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 DM2019 auf tischtennis-infos.de (abgerufen am 6. Oktober 2020)
 Alle Ergebnisse (abgerufen am 6. Oktober 2020)

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2019/3, Seite 8–26

Einzelnachweise 

2019
Tischtennisveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Wetzlar